Bubber Miley – trombettista jazz statunitense
 Dylan Miley, noto come Lars Sullivan – wrestler statunitense
 Hannah Miley – nuotatrice britannica